Ади́ты, ад () в Коране и мусульманском предании: один из древних погибших «народов» Аравии; «племя великанов». Местом проживания адитов Коран называет аль-Ахкаф, который по мнению комментаторов располагался в пустыне Восточного Хадрамаута в Йемене.

Адиты в исламских источниках 
Адиты упоминаются в Коране в качестве примера того, как Аллах уничтожил возгордившихся и отказавшихся внять увещеваниям людей. Адиты долгое время жили в благоденствии, проявили высокомерие и не последовали за пророком Худом, призывавшим их к единобожию. В наказание за это на адитов была наслана засуха, а затем и ураган. Ураган, который бушевал семь ночей и восемь дней, уничтожил адитов.

Согласно исламскому преданию адиты были людьми большого роста и жили в городах под властью царей. После начавшейся засухи адиты направились в Мекку, просить у Аллаха дождя. Когда им были предложена на выбор одна из трёх туч, они выбрали самую тёмную, принёсшую с собой ураган (рих сарсар). От урагана, посланного на адитов, спаслись только пророк Худ и несколько праведников.

Адитами названы мудрец Лукман и строитель Ирама, могущественный царь Шаддад ибн Ад. Адиты жили в местности, которая называется аль-Ахкаф. Оно может быть локализовано в разных местах Аравии, но толкователи Корана традиционно помещают его в пустыни, прилегающие к Хадрамауту.

Доисламские поэты упоминали адитов в качестве примера гордыни, погубленной судьбой. Прилагательное «адитский» имело значение «древний», «очень древний». В настоящее время многие древние развалины называют в Аравии «адият».

Раскопки в Убаре 

В начале 1990-х годов ряд всемирно известных газет под заголовками «Великолепный арабский город найден», «Мифический арабский город найден», «Атлантида песков — Убар», сообщили об очень важном археологическом открытии. Самое интересное было то, что название этого города упоминается в Коране. Многие люди, считавшие упомянутых в Коране адитов каким-то мифом или же полагавшие, что их никогда не удастся найти, не смогли скрыть удивления, вызванного такой находкой. Открытие древнего города, о котором можно было услышать  в устных рассказах бедуинов, возбудило огромный интерес. Обнаружил этот упомянутый в Коране город археолог — любитель Николос Клэпп.

Среди найденных в ходе раскопок сооружений были высокие колонны, на которые обращено внимание в Коране. В Южной Аравии, в районах, где проживали адиты, были найдены важные ключи к разгадке этого вопроса. «Ахкаф» в переводе с арабского означает «песчаные дюны» (пески, дюны) и является множественным числом слова «хикф». Раскопки, проведённые в Убаре, подтвердили факт захоронения древнего города под 12-метровым слоем песка, в результате бури.

Правители адитов 
 Ад ибн Уус ибн Арем ибн Сам ибн Нух (?)
 неизвестные
 Ад ибн Кинад (ок. X века до н. э.) (?)
 неизвестные
 Аль-Дан ибн Ад (?)
 Аль-Хульян ибн Аль-Дан ибн Ад (ок IV или III века до н. э.) (?)
 неизвестные
 Ад ибн Амлак (?)
 Шедид ибн Ад (IV, V, или VI век н. э.) (?) совместно с
 Шаддад ибн Ад (IV, V, или VI век н. э.) (?)
 где-то между 300 и 600 годами н. э. столица адитов Убар видимо была полностью, или её значительная часть, разрушена в ходе природного катаклизма. После этого племенное государство адитов пришло в упадок, поскольку испытывало постоянное политическое давление от быстро растущего государства Хадрамаут, а ориентировочно после 230 года н. э. и от царства Химьяр.

Адиты в Коране 
 Блага оказанные адитам: , , ;
 Высокомерие адитов: , ;
 Пророчества Худа: , , , , ;
 Преследование Худа: , , , , , , , ;
 Уничтожение адитов: , , , , , , , , , , , , , , .

Примечания

Литература 

 
 
 
 

Народы Корана
Арабы
Домусульманская Аравия